

Geografia 
 Gordon (Alabama)
 Gordon (Geórgia)
 Gordon (Nebraska)
 Gordon (Ohio)
 Gordon (Pensilvânia)
 Gordon (Texas)
 Gordon (Escócia)

Outros 
 Charles George Gordon
 Flash Gordon
 Furacão Gordon (2006)

Desambiguações de topônimos